Neue Demokratie ist der Name einiger Parteien, z. B.

 der konservativen Nea Dimokratia in Griechenland
 der von Dušan Mihajlović gegründeten konservativen Nova Demokratija, die 2003 in Liberale Serbiens umbenannt wurde
 der konservativen Partei Neue Demokratie (Mazedonien), einer mazedonischen Partei, die die Minderheitenrechte der Albaner zu bewahren versucht
 der von Branislav Grbić gegründeten serbischen Partei Nova Demokratija im Kosovo
 die Neue Demokratie, eine 1999 in Berlin aktive Kleinpartei
 Nueva democracia, Wandgemälde von David Alfaro Siqueiros

siehe auch:
Neue Demokratische Partei eine sozialdemokratische politische Partei in Kanada
Neue Demokratische Partei (Kosovo)